Black Horse steht für:

 Black Horse (Häuptling),  Anführer der Comanchen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black Horse (Nevada), im White Pine County – nicht mehr existent
 Black Horse (New Jersey), im Middlesex County
 Black Horse (Ohio), im Portage County
 Black Horse (Chester County, Pennsylvania)
 Black Horse (Delaware County, Pennsylvania)
 Black Horse (Montgomery County, Pennsylvania)
 Black Horse (South Dakota), im Corson County
 Black Horse Run, im Lancaster County, South Carolina

Sonstiges:
 Black Horse Butte Creek, Fließgewässer im Corson County, South Dakota
 Black Horse Creek, Fließgewässer im Chester County, Pennsylvania
 Black Horse Lake, See im Cascade County, Montana
 Black Horse Group, Mine im Colfax County, New Mexico
 Black Horse Mine, Mine im Esmeralda County, Nevada
 Black Horse Inn. Pennsylvania

Siehe auch:
 Black Horse Tavern